Дми́трий Дми́триевич Ивано́в:

 Иванов, Дмитрий Дмитриевич (1870—1930) — директор Оружейной палаты.
 Иванов, Дмитрий Дмитриевич (1896—1980) — советский библиотечный деятель.